Николай Калабухов:
 Калабухов, Николай Иванович (1908—1991) — советский зоолог, чумолог, доктор наук; автор книги «Жизнь зоолога» (1978).
 Калабухов, Николай Петрович (1902—1989) — советский учёный-физик.
 Калабухов, Николай Семёнович (род. 1946) — советский и российский военачальник, генерал-майор.